Schlag steht für:
 Schlag (Militär), eine Form der offensiven Kampfhandlungen
 Schlag mit der Hand oder einem Gegenstand, siehe Körperverletzungsdelikt
 Schläge, eine Form der Körperstrafe

 in der Mechanik eine schnelle Impulsänderung (Kraftstoß), siehe Stoß (Physik)
 elektrischer Schlag, die Verletzung durch elektrische Spannung, siehe Stromunfall

 Grundschlag oder eine andere Zählzeit in der Musik, siehe Zählzeit
 in der Uhrentechnik ein hörbarer Antriebsimpuls der Hemmung, siehe Schlagzahl (Uhr)
 die Systematik der Töne, die das Schlagwerk einer Uhr erzeugt, siehe Uhrschlag

 Peitschenschlag, Schnur oder Riemen einer Peitsche
 Schlaglänge, Maß bei der Verseilung von elektrischen Kabeln, siehe Verseilung #Kommunikationstechnik
 die vom Reepschläger gewählte Drehrichtung von geschlagenem Tauwerk, siehe Schlagrichtung
 eine einfache Knotenform, siehe halber Schlag
 Schlagbaum, durch eine Absperrung gesicherter Grenzübergang, siehe Schranke
 Münzschlag, siehe Münzprägung
 der trichterförmige Schnitt einer Hose, siehe Schlaghose
 seitliche Abweichung der Spur eines Rades, siehe Seitenschlag
 Verformung eines Rades zu einem Oval, siehe Höhenschlag

Medizin:
 Herzschlag, die Kontraktion des Herzens, siehe Puls
 Schlaganfall, als Kurzform
 akuter Gefäßverschluss, siehe Embolie

Landwirtschaft:
 Schlag (Forstwirtschaft), für die Holzernte gelichtetes Flurstück
 Kahlschlag, als Kurzform in der Forstwirtschaft
 Schlag (Einheit), ein altes Maß in der Torfwirtschaft
 ein bewirtschaftetes Flurstück, siehe Feldblock 
 -schlag, häufiger Rodungsname

Tiere:
 Schlag (Tierzucht), Teilmenge einer Tierrasse
 Schlag (Hundezucht), Teilmenge einer Hunderasse

Sport:
 Ruderschlag
 Paddelschlag
 beim Segeln die Strecke zwischen zwei Wenden, siehe Kreuzen (Segeln)

Sonstiges:
 Schlag & Söhne, Orgelbauunternehmen in Schweidnitz, Schlesien
 „Schlag haben“, siehe Kühnheit
 kurz für Schlagsahne, in Österreich Schlagobers, in der Schweiz Schlagrahm
 „ein Schlag Suppe“, „Nachschlag“: eine bei der Ausgabe von Mahlzeiten entstehende Menge, siehe Portion
 Blitzschlag, als umgangssprachliche Kurzform, siehe Blitz #Spannungskegel 

Schlag ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Schlag bei Thalberg, ehemals Katastralgemeinde Schlag, Gemeinde in der Steiermark

Gemeindeteile:
 Schlag (Burglengenfeld), Ortsteil der Gemeinde Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schlag (Dresden), alte Bezeichnung für Teile der Dresdner Vorstädte
 Schlag (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schlag (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schlag (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schlag (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schlag (Kirchdorf im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Schlag (Oberpframmern), Ortsteil der Gemeinde Oberpframmern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schlag (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schlag (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schlag (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Schlag (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Schlag (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern

 Schlag (Gemeinden Bromberg, Scheiblingkirchen-Thernberg), Gemeindeteil von Bromberg, Wiener Neustadt-Land und Scheiblingkirchen-Thernberg, Neunkirchen, Niederösterreich
 Schlag (Gemeinde Kirchschlag), Rotte bei Lembach, Gemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Schlag (Gemeinde Litschau), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Schlag (Gemeinde Schwarzenau), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Schlag (Gemeinde Zöbern), Ortschaft von Zöbern, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schlag (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Grünbach), Ortschaft von Grünbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Maria Schmolln), Ort in Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Königswiesen), Ortschaft von Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft von Pfarrkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von St. Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schlag (Gemeinde Hof), Ort bei Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schlag (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

historische Bezeichnung:
 Přerubenice, deutsch Schlag, Gemeinde in Tschechien

Schlag ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Schlag (* 1951), deutsche Politikerin (ZoB), Bürgermeisterin der Stadt Norden
 Bernhard Schlag (* 1950), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Christina Schlag (* 1990), deutsche Autorin, Psychologin und Schauspielerin
 Eberhard Schlag (* 1967), deutscher Architekt
 Edward W. Schlag (1932–2020), US-amerikanisch-deutscher Chemiker
 Evelyn Schlag (* 1952), österreichische Schriftstellerin
 Felix Schlag (1891–1974), deutsch-US-amerikanischer Designer
 Gottfried Schlag (1910–?), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Schlag (?–?), deutscher Fußballspieler
 Hermann Schlag (1890–nach 1945), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Martha Schlag (1875–1956), deutsche Politikerin (KPD/SPD)
 Martin Schlag (* 1964), österreichischer Sozialethiker
 Oskar Rudolf Schlag (1907–1990), deutsch-schweizerisches Medium, Psychotherapeut sowie Schriftsteller
 Otto Schlag (1889–1944), deutscher kommunistischer Politiker
 Peter M. Schlag (* 1948), deutscher Mediziner
 Thomas Schlag (* 1965), deutscher Theologe
 Timo Schlag (* 1995), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Zweischlag (Getriebe-Technik, Stabwerk-Statik)
 Holzschlag, Schlagwerk, Auf einen Schlag (Begriffsklärungen)
 schlagen (montieren)
 Schlaag (Slavkov, Tschechien)
 Schlage – Schlaak – Schlack (Begriffsklärungen)
 Hieb (Begriffsklärung)